Aceasta este lista capitalelor asiatice, în ordine alfabetică.

 Liste despre capitale